Kalandshof steht für
Kalandshof (Berlin)
Kalandshof (Stralsund)
Kalandshof (Swynrow)
Siehe auch:
 Kalandshofen